AMO peut faire référence à :

 Association mycologique de l'Ouest, en France :
 Atlantic Multidecadal Oscillation (en français, oscillation atlantique multidécennale) ;
 assistant à maîtrise d’ouvrage (ou assistance à maîtrise d’ouvrage) ;
 Architecture et maîtres d'ouvrage, une association ;
 assurance maladie obligatoire, dans le secteur médical ;
  (rebaptisée  en 1965, puis en  à fin 2002) ;
  ;
 Aide en milieu ouvert, en Belgique, une structure d'aide dédiée aux jeunes ;
 Addons.mozilla.org, un site web d'extensions pour les produits Mozilla ;
 Association MIAGE d'Orsay ;
 . un groupe populaire slovaque.

Amo peut faire référence à :
  (1809-1896), un botaniste dont l’abréviation botanique standard est Amo ;
 Anton Wilhelm Amo (v. 1703-v. 1753), un philosophe allemand et ghanéen ;
 Amo Dubois, 1992, un synonyme du genre d'amphibiens Amolops Cope, 1865.
 Amo, une municipalité américaine dans l'Indiana.
 Amo, album de Bring Me the Horizon sorti en 2019.

Voir aussi 
 N. Amo (fl. 1983), un mycologue dont l’abréviation botanique standard est N.Amo